Hau (Bedburg-Hau), een dorp in Duitsland
 Hau (Luxemburg), een dorp in Luxemburg
 Hậu, een rivier in Vietnam